Foch o FOCH pueden referirse a:
 Ferdinand Foch (1851-1929), militar francés y comandante del ejército aliado en la Primera Guerra Mundial.
 Foch (R99), portaaviones de la clase Clemenceau adquirido por Brasil y re-nombrado São Paulo.
 FOCH, siglas de Federación Obrera de Chile, central obrera de Chile.